Georges Bensoussan ist der Name folgender Personen:

* Georges Bensoussan (Regisseur) (* 1950), französischer Regisseur 
 Georges Bensoussan (Historiker) (* 1952), französischer Historiker